George B. Wilbur (1887−1976) − amerykański psychiatra
 George P. Wilbur − amerykański kaskader i aktor